Kahlenberg peut désigner :

Un patronyme 
 Marc Kahlenberg, rabbin français, d'origine galicienne (polonaise), rabbin de Belfort, puis rabbin de Bruxelles. Il est le fils du rabbin hassidique Moïse Kahlenberg, de Metz, déporté à Auschwitz.
 Moïse Kahlenberg (1883-1942), rabbin orthodoxe non-consistorial français, d'origine hassidique et polonaise, rabbin à Metz, déporté et tué à Auschwitz. Il est le père de Marc Kahlenberg et de Pinchas Kahlenberg
 Pinchas Kahlenberg, rabbin et un hazzan français, d'origine galicienne (polonaise). Il est le fils du rabbin hassidique Moïse Kahlenberg, rabbin à Metz, et le frère du rabbin Marc Kahlenberg, le rabbin de Bruxelles.
 Thomas Kahlenberg (1983-), ancien footballeur international danois qui évolue au poste de milieu offensif.

Un sommet 
 Kahlenberg, une colline située à Döbling (Vienne) en Autriche

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif